Anastácio I Dicoro — imperador bizantino
 Anastácio I de Antioquia — patriarca de Antioquia
 Papa Anastácio I — papa da Igreja Católica

Ver também 

Desambiguações de história